Das Dameneinzel im Squash bei den Commonwealth Games 2018 wurde vom 5. bis 9. April 2018 ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus 35 Spielerinnen. Die Gewinnerin der Konkurrenz im Jahr 2014, Nicol David, startete an Position drei gesetzt in das Turnier. Sie schied im Halbfinale gegen Joelle King aus und unterlag im anschließenden Spiel um Bronze Tesni Evans, die im Viertelfinale die topgesetzte Laura Massaro besiegt hatte, mit 7:11, 11:3, 10:12 und 7:11. King setzte sich im Finale gegen Sarah-Jane Perry mit 16:14, 11:8, 6:11, 11:13 und 11:8 durch.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Auslosung des Dameneinzels auf cwgsquash.net (englisch)
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2018
Frauensquashturnier
Squashturnier in Gold Coast (Australien)